В одиночному жіночому розряді тенісного турніру Відкритий чемпіонат Японії з тенісу 1985, який проходив в рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1985, Габріела Сабатіні здобула титул, у фіналі перемігши Лінду Гейтс 6-3, 6-4.

Сіяні гравчині 

 Габріела Сабатіні (переможниця)
 Бет Герр (2-ге коло)
 Ліліан Дрешер (півфінал)
 Міма Яушовець (1-ше коло)

 Ангеліка Канеллопулу (чвертьфінал)
 Лаура Гільдемейстер (півфінал)
 Андреа Голикова (чвертьфінал)
 Міріам Шропп (чвертьфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Відкритий чемпіонат Японії з тенісу